Кайл Уилсон (; род. , Оквилл, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, центральный нападающий клуба «Айсберен Берлин», выступающего в Немецкой лиге.

Достижения 
 Обладатель Кубка Колдера — 2009, 2010

Статистика

Ссылки 
 Статистика Кайла Уилсона на hockeydb.com
 Кайл Уилсон на сайте НХЛ
 
 Статистика Кайла Уилсона на eliteprospects.com

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки ХК «Айсберен Берлин»
Выпускники Колгейтского университета
Задрафтованные ХК «Миннесота Уайлд»